Svatý Hubert může označovat:
 Svatý Hubert († 727) – křesťanský světec, patron lovců a myslivců
 Svatý Hubert (Drahouš) – část obce Drahouš v okrese Rakovník
 Svatý Hubert (zámek) – lovecký zámeček ve stejnojmenné osadě na Rakovnicku
 Kaple svatého Huberta (Lednicko-valtický areál) – novogotický parkový salet v jihomoravském zámeckém areálu

Externí odkazy